BH, Bh oz. bh je lahko:
 biharščina, po standardu ISO 639
 borij, kemični element
 Bahrajn, po standardu ISO